— вид однодольных растений рода Eria семейства . Впервые описан британским ботаником Джоном Линдли в 1859 году.

Распространение, описание 
Эндемик Мьянмы. Типовой экземпляр собран на островах Мьей (административная область Танинтайи). Растёт во влажных тропических лесах.

Эпифитное растение. Псевдобульбы длиной около 3—5 см; корневище утолщённое. Листья длиной около 10—12 см. Цветки около 2 см в диаметре, белые с лиловыми пятнами на губе.

Синонимы 
Синонимичное название — Pinalia sicaria (Lindl.) Kuntze.

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Мьянмы
Орхидные